Острог — многозначный термин.

 Острог — тип оборонительного сооружения (опорный пункт) на Руси в XIII—XVII веках.
 Острог — место заключения арестантов, приговорённых к каторжному труду, в XVIII—XIX веках.
 Острог — часть Кирилло-Белозерского монастыря.

Топоним 
 Острог — город в Ровенской области Украины.
 Острог —  село в Прибайкальском районе Бурятии.
 Острог — деревня в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Острог — монастырь в Черногории.

См. также 
 Острожок